Stung – cortometraggio del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Stung – cortometraggio del 1914 diretto da Marshall Neilan
 Stung – cortometraggio del 1923 diretto da Mason N. Litson
 Stung – film del 2015 diretto da Benni Diez